Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Eric Taino che hanno battuto in finale Harel Levy e Noam Okun 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Tripp Phillips (quarti di finale)

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Grégory Carraz /  Antony Dupuis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2005